Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 1956 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 15 au . Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Thelma Coyne Long et Luis Ayala battent Darlene Hard et Robert Howe en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte des Internationaux de France

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

1956
France Double mixte
France Double mixte
Sport en France en 1956